Lattimore ist der Familienname folgender Personen:
 Harlan Lattimore (1908–1980), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Joseph Lattimore, Architekt
 Kenny Lattimore (* 1967), US-amerikanischer R&B-Sänger
 Marshon Lattimore (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Owen Lattimore (1900–1989), US-amerikanischer Autor
 Richmond Lattimore (1906–1984), US-amerikanischer Lyriker und Bibelübersetzer
 Steven Lattimore (* 1938), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 William Lattimore (1774–1843), US-amerikanischer Politiker

Lattimore bezeichnet:
 Lattimore (North Carolina), Ort im Cleveland County, North Carolina